Кубок мира по конькобежному спорту 2007-08 (500 метров среди мужчин)
 Кубок мира по конькобежному спорту 2007-08 (500 метров среди женщин)